III Игры исламской солидарности (), известные также как Исламиада-2013, прошли с 22 сентября по 1 октября 2013 года в городе Палембанг (Южная Суматра, Индонезия).

Логотип и лозунг игр

Церемония открытия 

Официальная церемония открытия игр прошла 22 сентября 2013 года на стадионе «Gelora Sriwijaya Stadium» в городе Палембанг, на острове Суматра.

В связи с недостатком средств, а также из-за того, что на подготовку игр оставалось всего несколько месяцев, после того, как от проведения игр отказался Иран, церемония открытия отличалась своей скромностью.

Правила соревнований 
В отличие от I Исламских Игр Солидарности, прошедших в Саудовской Аравии в 2005 году, где были установлены довольно строгие правила, вытекающие из консервативной исламской этики, игры в Индонезии не отличались своей консервативностью. В частности на играх в Мекке спортсменам было запрещено носить слишком короткую одежду, соревнования женщин и мужчин проводились в разные дни, а также мужчинам запрещалось смотреть женские соревнования по плаванию.

В Индонезии все эти ограничения были сняты. Организационный комитет отказал многим командам-участницам в их требовании проводить соревнования мужчин и женщин в разные дни.

Медальный зачет

Календарь

Примечания

Ссылки 
 IAAF Athletics
 Официальный сайт Исламских игр солидарности 2013

Источники 
 Первый день III Исламских игр солидарности: два золота у Азербайджана, одно у Ирана

2013
Спорт в Индонезии в 2013 году
Сентябрь 2013 года
Палембанг
Октябрь 2013 года
Международные спортивные соревнования в Индонезии